Repina steht für:
 Repina (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk, Russland
 Repina (Tjumen), Dorf in der Oblast Tjumen, Russland

Repina ist der Familienname folgender Personen:
 Lorina Pjotrowna Repina (* 1947), sowjetische und russische Historikerin, Spezialistin unter anderem auf dem Gebiet Geschichtsmethodik und Geschichtsschreibung
 Nadeschda Alexejewna Repina (* 1947), sowjetische Schauspielerin
 Nadeschda Wassiljewna Repina (1809–1867), russische Sängerin (Sopran) und Schauspielerin

 Tatjana Repina, fiktive Titelfigur von Werken von Anton Pawlowitsch Tschechow (1889) und Alexei Sergejewitsch Suworin (1888)

Siehe auch:
 Repin